Notre-Dame-des-Champs peut faire référence à :

Allemagne 
 Église Notre-Dame-des-Champs (ou Wiesenkirche), à Soest en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Belgique 
 Notre-Dame-des-Champs, établissement scolaire à Uccle (Bruxelles).

Canada 
 Notre-Dame-des-Champs, ancienne municipalité de l'Ontario, à Ottawa.
 Église Notre-Dame-des-Champs à Repentigny (Québec).

France 
Notre-Dame-des-Champs est un vocable et un toponyme assez répandu en France.

C'est à l'origine un vocable d'édifice cultuel chrétien (église, chapelle, oratoire dédié à la Vierge Marie (Notre Dame). Il se rencontre dans les documents les plus anciens sous les formes latines suivantes : Beata Maria a Campis, Sancta Maria a Campis (ou de Campis). L'allusion aux champs est toujours lié au caractère agraire du paysage, au moment de la fondation.

C'est le nom de communes ou d'anciennes communes :
 Notre-Dame-des-Champs, à Avranches (Manche) ;
 Notre-Dame-des-Champs, à Saint-Jean-d'Assé (Sarthe).

C'est le nom de plusieurs églises ou chapelles : 
 la chapelle du prieuré Notre-Dame-des-Champs, à Paris, anciennement Notre-Dame-des-Vignes, détruit, couvent de bénédictines puis de carmélites, et qui donna son nom à la rue Notre-Dame-des-Champs ;
 l'église Notre-Dame-des-Champs, dans le  de Paris, qui tire son nom du quartier Notre-Dame-des-Champs où elle est élevée ;
 l'église Notre-Dame-des-Champs, à Avranches (Manche).
 Chapelle Notre-Dame des Champs, à Saint-Jean-d'Assé (Sarthe), sur le chemin de Compostelle.

C'est le nom d'un quartier de Paris :
 quartier Notre-Dame-des-Champs.

C'est le nom de plusieurs voies : 
 rue Notre-Dame-des-Champs à Paris.

C'est le nom d'anciens établissements scolaires :
 institut Notre-Dame-des-Champs (1904-1992) ;
 Maison d'éducation de la rue Notre-Dame-des-Champs (1804-1822).

C'est le nom d'une station du métro parisien :
 station Notre-Dame-des-Champs, sur la ligne 12 du métro de Paris.